R0 (België), een ringweg
 R0, het reproductiegetal in de epidemologie